Ла́бра — (; , ) село . Расположено к северо-западу от райцентра Очамчыра в равнинной полосе. В административном отношении село представляет собой административный центр Лабринской сельской администрации (), в прошлом Лабринский сельсовет.

Границы 
На севере и западе Лабра граничит с селом Кутол; на востоке — с селом Кочара; на юге — с селом Тамыш.

История 
Село Лабра было основано в 1890 году амшенскими армянами, выходцами из города Орду на черноморском побережье Турции. Это первое по времени возникновения армянское поселение в Абжуйской Абхазии.

Во время грузино-абхазской войны село было занято грузинскими войсками и практически полностью разрушено. По словам очевидцев, местные жители, армяне по национальности, подвергались насилию и пыткам, часть была убита. Большинство из них выехало за пределы Абхазии и не вернулось.

В настоящее время численность населения Лабры сильно сократилась. В селе проживают, в основном, представители старшего поколения.

Население 
Население Лабринского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 1955 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Лабра составило 566 человек, в основном армяне.

Историческое деление 
Село Лабра исторически подразделяется на 8 местностей:
 Ампруткег
 Арха (Самахарей)
 Ахтынра Ашта
 Дарыкуа икяпта
 Джородкег
 Дохор
 Караманид (Караман-Иду)
 Чилоур
 Хачатур (Акуацра)

Примечания

Литература 
 
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии